Wilfried Benjamin Balima ou Benjamin Balima (Bobo Dioulasso, 20 de março de 1985) é um ex-futebolista burquinês que defendeu na maior parte da carreira o Fotbal Club Sheriff da Moldávia.

Balima saiu cedo do futebol de Burkina Faso, com 20 anos foi para o futebol europeu no FC Sheriff principal clube da Moldávia, centro de pouca expressão no futebol europeu.

Ao longo dos anos Balima tonrou-se referencia no clube, ganhando 11 títulos nacionais de forma consecutiva e algumas participações em competições europeias, como UEFA e Europa League. Atualmente é o atleta com maior numero de gols e jogos em atividade pelo clube.

Seleção 
Moussa Yedan representou Burkina Faso no Campeonato Africano das Nações nas edições de 2010, 2012, 2013 e 2015, sendo em 2013 vice-campeão do torneio continental. (CAN)

Títulos 

 Sheriff Tiraspol

 Campeonato Moldavo de Futebol (11): 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017
 Copa da Moldávia (6): 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2014–15, 2016–17
 Supercopa da Moldávia (5): 2005, 2007, 2013, 2015, 2016
 CIS Cup (1): 2009

 Burkina Faso
 Campeonato Africano das Nações: 2013 - 2º Lugar.

Ligações externas 
Histórico de Jogos

Futebolistas de Burquina Fasso
Futebolistas do Futbolniy Klub Sheriff
Jogadores da Seleção Burquinense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015